Борис Владимирович Вильде (; 25 июня (8 июля) 1908, Санкт-Петербург — 23 февраля 1942, Форт Мон-Валерьен) — русский поэт, лингвист и этнограф в Музее человека в Париже, участник французского Сопротивления, один из основателей и редактор газеты Résistance («Сопротивление»). Был расстрелян нацистами в 1942 году.

Биография 
Родился в Петербурге в православной семье. Детские годы прошли в деревне Ястребино под Петроградом.

В 1919 году семья Вильде эмигрировала в Эстонию, поселившись в университетском городе Тарту. В 1920—1926 гг. Вильде учился в Тартуской русской гимназии, в 1926—1927 гг. — на физико-математическом факультете Тартуского университета. Был членом Юрьевского цеха поэтов (Тарту, 1929).

В 1930 году уехал в Германию, работал библиотекарем, переводчиком, репетитором, выступал с лекциями о русской культуре (под именем Ивана Ястребинского), на одной из лекций познакомился с Андре Жидом и по его совету в 1932 г. перебрался в Париж, окончил Сорбонну и школу восточных языков, принял французское гражданство и с 1937 г. работал в Музее человека (). По поручению этого музея в 1937 году собирал в Эстонии этнографические материалы, связанные с народностью сету и местными русскими.

В июле 1934 г. женился на Ирэн Лот, дочери французского историка Фердинанда Лота и сотрудницы русского журнала «Путь» .

Писал стихи на русском и французском языках. Публиковал повести, рассказы, литературно-критические эссе (в том числе под псевдонимом Борис Дикой) в сборнике «Новь» (Ревель, 1928—1935), в журналах «Брюссельский вестник» (Брюссель, 1932), «Встречи» (Париж, 1934), «Русский магазин» (Ревель, 1930), «Полевые цветы» (Нарва, 1930); в газете «Руль» (Берлин, 1920—1931). Член Союза молодых русских поэтов и писателей во Франции (с 1932).

В 1939 г. мобилизован во французскую армию, взят в плен немцами в Арденнах. В начале июля 1940 года бежал из плена, вернулся в Париж и ушёл в антифашистское подполье. В июле 1940 г. организовал одну из первых групп французского Сопротивления, нелегально издавал орган движения газету «Resistance» («Сопротивление») (Париж, 1940—1941), название которой, придуманное Борисом Вильде, стало символом борьбы французского народа с фашистами.

В марте 1941 года арестован нацистами. Расстрелян вместе с Леоном-Морисом Нордманном, Жоржем Итьером, Жюлем Андрие, Рене Сенешалем, Пьером Вальтером и Анатолием Левицким 23 февраля 1942 года в Форте Мон-Валерьен.

Похоронен на кладбище в Иври-сюр-Сен рядом с А. Левицким и другими товарищами по Сопротивлению.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Увековечение памяти Б. Вильде 
 Борис Вильде — национальный герой Франции, посмертно награждён медалью французского сопротивления. Его именем названа одна из улиц Парижа. На здании этнографического музея, где он работал, установлена мемориальная доска со словами Шарля де Голля: «Вильде, выдающийся пионер науки, с 1940 года целиком посвятил себя делу подпольного сопротивления, … явил своим поведением во время суда и под пулями палачей высший пример храбрости и самоотречения».
 В сентябре 1967 года на фасаде школы в эстонском городе Тарту, в которой учился Б. Вильде, была установлена памятная доска.
 В 1968 году на таллинской киностудии «Таллинфильм» был снят документальный фильм о Борисе Вильде «Бессмертие» ().
 В деревне Ястребино Волосовского района Ленинградской области открыт музей Бориса Вильде в бывшем имении его родителей.

Книги 
 Борис Вильде, Дневник и письма из тюрьмы. 1941—1942. Русский путь, 2005 г. ISBN 5-85887-185-2
 Boris Vildé, La civilisation finnoise, Horizons de France, 1940
 Boris Vildé, Journal et lettres de prison : 1941—1942, présentation de François Bédarida et Dominique Veillon, notes de François Bédarida, Cahiers de l’Institut du Temps Présent, no 7, février 1988, 146 p., portrait de Boris Vildé ; réédition éd. Allia, 1997

Публикации о Б. Вильде 
 Aveline C. L’affaire du musée de l’Homme // Les Lettres Françaises. 1945. № 44. Février.
 Aveline C. Boris Vildé // Europe. 1946. XXIV. 5 mai. P. 1—15.
 Humbert A. Notre guerre. Paris: Emile-Paul, 1946.
 Tillion G. Première Résistance en zone occupée (Du côté du réseau musée de l’Homme — Hauet — Vildé) // Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale. 1958. № 30. Avril. P. 5—22.
 Соколов А. Lugu minu koolivennast («История о моём школьном товарище») // Kirjanduse sirvilauad («Литературный календарь»). 1959. С. 309—312.
 Adams V. Tartu poisi tähelend («Звёздный полёт тартуского мальчика») // Looming. 1964. Nr. 8. Lk. 1201—1205.
 «Dialoog vanglas» («Диалог в тюрьме») (дневник Бориса Вильде, октябрь-ноябрь 1941) / Сокращённый перевод на эстонский Вальмара Адамса // Looming. 1964. Nr. 8. Lk. 1206—1212.
 «Boris Vilde — vastupanuliikumise sangar» («Борис Вильде герой движения сопротивления») // Sirp ja Vasar («Серп и молот»). 1964. 21 августа.
 Adams V. Mõelge minule kui elavale! («Думайте обо мне как о живом!») // Edasi. 1965. 1 мая.
 Соколов А. Ты предпочитал бороться — победить или погибнуть // Молодежь Эстонии. Таллин, 1967. 3 дек. № 236. С. 2
 Noguères H. Histoire de la Résistance en France. Paris: Robert Laffont, 1967. T. I: (juin 1940 — juin 1941); T. II: (juillet 1941-octobre 1942), 1969.
 Blumenson M. The Vildé Affair: Beginnings of the French Resistance. Boston: Houghton Mifflin Company, 1977; trad. fr.: Le Réseau du musée de l’Homme: Les débuts de la Résistance en France/ Trad. de l’angl. par J.-Р. Carasso. Paris: Le Seuil, 1979.
 Cassou J. Une vie pour la liberté. Paris: Robert Laffont, 1981.
 Райт-Ковалёва Р. Человек из Музея Человека. М.: Советский писатель, 1982.
 Blomerius R. Koolivennalikult Boris Vildest // Edasi. Tartu, 1983. 30 okt. Nr. 249. Lk. 4.
 Lelong Y. L’heure très sévère de Boris Vildé // Visages de la Résistance. La Liberté de l’Esprit. Lyon: La Manufacture, 1987. № 16. P. 329—341.
 Круус Р. Борис Вильде // Радуга. Таллинн, 1989. № 6. С. 58—60.
 George F. Boris Vildé devant la mort // Critique. 1989. Vol. XLV. № 503. Mars.
 Головенченко С. А. Творческие судьбы представителей «молодой» эмигрантской поэзии: (Борис Вильде) // Проблемы эволюции русской литературы XX века. М., 1995. Вып. 2. С. 54—56.
 Головенченко С. А. Вильде Борис Владимирович… // Писатели русского зарубежья (1918—1940): Справочник. М., 1995. Ч. III. С. 221—223.
 Борис Вильде. Рижский эпилог / Публ. Ю. Абызова // Балтийский архив: Рус. культура в Прибалтике. Таллинн, 1997. Т. 3. С. 58—109.
 Ильин Р. Вильде Борис Владимирович // Русское зарубежье: Золотая кн. эмиграции. Первая треть XX века: Энцикл. биогр. словарь. М., 1997. С. 147—148.
 В память о наших / Вступ. заметка, пер. с фр. и публ. И. Софиева // Простор (Алма-Ата). 1999. № 2. С. 76—82.
 Письма Бориса Вильде к матери / Вступ. ст. и публ. Б. Плюханова; Коммент Л. Киселевой // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Новая серия. Тарту, 2001. № 4. С. 282—338.
 Исаков С. Г. Борис Владимирович Вильде // Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918—1940 гг.: Антология / Сост., вступит. ст., биогр. справки и коммент. проф. С. Г. Исакова. Таллинн, 2002. С. 215—216.
 Исаков С. «Ничего подозрительного не замечено»: Новое о Борисе Вильде // Вышгород. Таллинн, 2004. № 5/6. С. 15—30.
 Рита Райт-Ковалёва — Юрий Софиев. «Расскажите мне о Борисе Вильде…»: Переписка // Простор. 2004. № 5.
 Матвеева Ю. В. Гностика на краю бытия: («Приглашение на казнь» В. Набокова и дневник и письма из тюрьмы Б. Вильде) // Известия Уральского гос. ун-та. Екатеринбург, 2008. № 55. С. 153—165.
 Матвеева Ю. В. Самосознание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. — 193 с.
 Данилевский А. В. «Возобновленная тоска» Бориса Дикого и «Три столицы» В. В. Шульгина // Мемуары в культуре русского зарубежья. М.: Наука, 2010. С. 204—217.
 Данилевский А. В. Сирин-Набоков в «Возобновленной тоске» Бориса Дикого (Б. В. Вильде) // Работа и служба: Сборник памяти Рашита Янгирова / Составитель Ян Левченко. СПб.: Своё издательство, 2011. С. 42—58.
 Данилевский А. В. Борис Дикой. Возобновленная тоска. Послесловие // Балтийский архив. Т. XII. 2012. С. 396—414.

Примечания

Ссылки 
 Музей Бориса Вильде
 Дом музей Бориса Владимировича Вильде
 Страница Вильде на сайте Императорского православного Палестинского общества
 Мокроусов А. Личное сопротивление Бориса Вильде

Участники французского движения Сопротивления
Казнённые учёные
Казнённые поэты
Похороненные в Иври-сюр-Сен
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Эстонии